Jan Mertzig (né le  à Huddinge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il débute en senior avec son club formateur du Huddinge IK dans la Division 1 en 1989. Il découvre l'Elitserien en 1995 avec le Luleå HF. L'équipe remporte le Trophée Le Mat 1996. Il est choisi au neuvième tour en deux-cent-trente-cinquième position par les Rangers de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1998. Il part en Amérique du Nord et joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  avec les Rangers face aux Flyers de Philadelphie. Il ajoute à son palmarès le championnat d'Autriche 2000 et 2001 avec l'EC Klagenfurt AC. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2003.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
1995-1996 : remporte l'Årets rookie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1989-1990|| Huddinge IK|| Division 1|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Huddinge IK|| Division 1|| 16|| 5|| 4|| 9|| 6|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Huddinge IK|| Division 1|| 13|| 0|| 4|| 4|| 8|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Huddinge IK|| Division 1|| 18|| 3|| 5|| 8|| 8|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Huddinge IK|| Division 1|| 18|| 4|| 4|| 8|| 12|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Huddinge IK|| Division 1|| 17|| 5|| 7|| 12|| 4|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Luleå HF|| Elitserien|| 38|| 8|| 9|| 17|| 14|| 13|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 1996-1997|| Luleå HF || Elitserien|| 47|| 15|| 10|| 25|| 30|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 1997-1998|| Luleå HF || Elitserien|| 45|| 7|| 8|| 15|| 27|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1998-1999|| Rangers de New York|| LNH|| 23|| 0|| 2|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 35|| 3|| 2|| 5|| 14|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Grizzlies de l'Utah|| LIH|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Klagenfurter AC|| Interliga|| 34|| 8|| 21|| 29|| 38|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Klagenfurter AC|| Autriche || 16|| 8|| 5|| 13|| 14|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Klagenfurter AC||Autriche || 46|| 11|| 31|| 42|| 54|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Klagenfurter AC|| Autriche|| 42|| 6|| 31|| 37|| 65|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Linköpings HC|| Elitserien|| 28|| 0|| 6|| 6|| 34|| || || || || 

| | 23|| 0|| 2|| 2|| 8|| || || || ||

Au niveau international 

| 1998 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juillet 1970
Naissance à Huddinge
Joueur international suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur du Huddinge IK
Joueur du Luleå HF
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace